

Sigle 
 Istituto Italiano del Marchio di Qualità  – associazione industriale italiana

Informatica 
 IMQ – estensione file di ImageQ